«Hot» () — третій сингл третього студійного альбому канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь — «The Best Damn Thing». В США пісня вийшла 2 жовтня 2007.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2007
Сингли 2007
Пісні Авріл Лавінь
Пісні, написані Авріл Лавінь
Сингли RCA Records
Англомовні пісні
Поп-рок-пісні
Нью-вейв-пісні